Гобеле́н из Байё, также ковёр из Байё () — памятник средневекового искусства романского периода, выполнен в редкой технике лоскутной аппликации по льняному полотну 70,3 × 0,5 м с подчёркиванием силуэта ярким цветным контуром, стебельчатым швом, получившим особое название: «шов Байё». Гобелен изображает сцены подготовки нормандского завоевания Англии и битвы при Гастингсе, создан в конце XI века. В настоящее время гобелен выставлен в специальном музее в городе Байё в Нормандии и относится к национальному достоянию Французской Республики. В 2007 году ЮНЕСКО включила гобелен из Байё в реестр «Память мира».

Наименование 
В русском языке присутствует двойственное наименование данного объекта «гобелен из Байё» и «ковёр из Байё». Это вызвано тем, что французское слово tapisserie не имеет однозначного перевода на русский язык — им может обозначаться любой для покрытия стен (ковёр, гобелен, обои и так далее), в то время как родственное ему слово tapis обозначает ковёр для покрытия пола, но также и ткань для покрытия любых горизонтальных поверхностей (покрывало, скатерть и так далее). Напротив, как русское слово «ковёр» употребляется вне зависимости от предназначения — он может быть как напольным, так и настенным. Поскольку гобелен из Байё предназначался для покрытия стен, а не пола, использование термина «гобелен» представляется предпочтительнее, несмотря на его анахроничность (производство гобеленов возникло только в 1662 году).

Авторство, техника и стиль 
Самое раннее письменное свидетельство о гобелене содержится в описи имущества кафедрального собора Байё, датированной 1476 годом. Настоящий автор этого произведения искусства не установлен. Согласно традиционной точке зрения, гобелен был вышит по приказу королевы Матильды, жены Вильгельма I Завоевателя, её придворными вышивальщицами. Во Франции он известен как «Гобелен королевы Матильды» ().

В XX веке была выдвинута другая гипотеза: заказчиком создания гобелена мог быть епископ Байё Одо, единоутробный брат и один из ближайших соратников короля Вильгельма I. В качестве подтверждения этого тезиса обычно приводят следующие факты: на гобелене изображены трое из служилых людей епископа, чьи имена также содержатся в Книге Страшного суда; гобелен хранился в соборе Байё, построенном Одо; возможно, он создавался именно в то время, когда велось строительство собора (1070-е годы) и, наверное, предназначался для его убранства. В случае, если заказчиком гобелена действительно был епископ Одо, его авторами, вероятно, были английские ткачи, поскольку основные земельные владения епископа находились в Кенте. Это косвенно подтверждается тем, что некоторые латинские названия на гобелене являются производными от англосаксонских, а растительные красители, использованные при создании гобелена, были широко распространены именно в Англии. Существует предположение, что авторами гобелена из Байё были монахи монастыря Святого Августина в Кентербери.

Гобелен представляет собой аппликацию разноцветными тканями с вышивкой на льняном полотне шерстяными нитями разных цветов: терракотового (жёлтого, красного), сине-зелёного, тусклого золотого, оливково-зелёного и голубого, с небольшим количеством синего, чёрного, а также шалфейно-зелёного. При вышивке применялись тамбурный, стебельчатый шов, получивший в истории ковроткачества специальное название: «шов Байё». Более тысячи сцен — битвы всадников, корабли — выполнены в технике, характерной для народной норманнской вышивки, а необычайно выразительные, хотя и наивные по рисунку, архаичные силуэты типичны для раннего романского искусства, также имеющего в истории ткачество специальное название: «англиканское творение» ().

История обнаружения 

Гобелен был обнаружен в конце XVII века в Байё, где он по традиции раз в год выставлялся в местном соборе. Первые репродукции гобелена были опубликованы в 1730-х годах Бернаром де Монфоконом. В период Великой Французской революции некоторые республиканцы из Байё хотели сделать из гобелена покрытие для повозки с военной амуницией, но один из адвокатов, понимавший ценность гобелена, спас его, предоставив другую ткань. В 1803 году Наполеон I вывез гобелен в Париж с целью пропаганды планируемого французского вторжения в Англию. Однако, когда план вторжения провалился, его возвратили в Байё. Там он и хранился в свёрнутом виде, пока его не захватили представители германского Аненербе. Бо́льшую часть Второй мировой войны гобелен провёл в подземельях Лувра.

В настоящее время уникальный гобелен выставлен в специальном музее в Байё, причём, во избежание ухудшения состояния этого произведения искусства, он помещён под стекло, а в комнате поддерживается специальное слабое освещение.

Сюжет 

Изображения, вышитые на гобелене, рассказывают историю нормандского завоевания Англии. События разворачиваются в хронологическом порядке и представлены последовательными сценами: отправка Гарольда королём Эдуардом Исповедником в Нормандию; его пленение людьми Ги, графа Понтье, и освобождение герцогом Вильгельмом; клятва Гарольда Вильгельму и его участие в осаде Динана; смерть Эдуарда Исповедника и коронация Гарольда; появление кометы, предвещающей несчастье, над дворцом Гарольда; приготовления Вильгельма к вторжению и путь его флота через Ла-Манш; и, наконец, битва при Гастингсе и гибель Гарольда.

Авторы гобелена отразили нормандскую точку зрения на события 1066 года. Так, англосаксонский король Гарольд изображён лицемерным, а нормандский герцог Вильгельм — решительным и смелым воином. Коронацию Гарольда проводит отлучённый Стиганд, хотя скорее всего, по свидетельству Флоренса Вустерского, помазание осуществлял архиепископ Элдред, рукоположённый в полном соответствии с церковными канонами.

Часть гобелена длиной около 6,4 м не сохранилась. На ней, вероятно, изображались события после битвы при Гастингсе, в том числе коронация Вильгельма Завоевателя.

В культуре 
 В историческом романе Кайли Фицпатрик «Гобелен», часть которого написана от лица средневековой вышивальщицы гобелена, расшифровываются его сцены и сопутствующие им дворцовые интриги, а также выдвигается версия, что инициатором его создания была королева Эдита Уэссекская, жена Эдуарда Исповедника и сестра Гарольда.
 Детектив «L’intrigue à l’anglaise» Адриана Гётца (Adrian Goetz) целиком построен вокруг поисков последних сцен гобелена из Байё.
 В художественном фильме производства США «Робин Гуд: Принц воров» 1991 года в первых кадрах фильма показывается этот предмет.
 В американском комедийном мультипликационном сериале «Озорные анимашки» от 2020 года в 16-ой серии второго сезона.

Галерея

См. также 
 Надписи на гобелене из Байё

Примечания

Ссылки 

 Панорама гобелена из Байё
 Гобелен из Байё
 Гобелен из Байё: фотогалерея
 Гобелен из Байё: репродукции

1070-е годы
Англосаксонское искусство
Романское искусство
Нормандское завоевание Англии
Произведения декоративно-прикладного искусства Франции
Произведения XI века
Кальвадос
Гобелен
Объекты реестра «Память мира»
Вышивки
Байё